Тетратиоарсенат аммония — неорганическое соединение,
комплексная соль сульфидов аммония мышьяка
с формулой (NH)AsS,
бесцветные кристаллы.

Получение 
 Растворение сульфида мышьяка(V) в сульфиде аммония при умеренном нагревании:

Физические свойства 
Тетратиоарсенат аммония образует бесцветные кристаллы, которые, со временем, желтеют.

Растворяется в горячем этаноле.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 

Соли аммония
Соединения мышьяка
Соединения серы